Слобожа́нское (; до 2016 г. Воро́вского) — село, Кировский сельский совет, Близнюковский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320683002. Население по переписи 2001 г. составляет 293 (139/154 м/ж) человека.

Географическое положение 
Село Слобожанское примыкает к г Лозовая, железнодорожная станция Пост 4 км, на железнодорожной ветке Лозовая-Близнюки, рядом сёла Квитневое и Мирное.

История 
 1924 — дата основания.

Экономика 
 В селе есть молочно-товарная ферма.

Культура 
 Спортивная площадка.

Экология 
 Отстойники.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Примечания 

Населённые пункты Близнюковского района